

Aziende 
 Junghans – azienda tedesca produttrice di orologi
 Ex Fabbrica Junghans – edificio industriale sulla Giudecca, a Venezia, dal 2005 è teatro Junghans

Persone 
 Walter Junghans – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco occidentale
 Edith Junghans – pittrice e disegnatrice tedesca, moglie di Otto Hahn